El nombre Coruña hace referencia a dos localidades españolas:
La Coruña, capital de la provincia de La Coruña, ocasionalmente nombrada sin el artículo.
Área metropolitana de La Coruña, en la provincia de La Coruña.
Comarca de La Coruña, en la provincia de La Coruña.
Región urbana de La Coruña, en la provincia de La Coruña.
Provincia de La Coruña, una provincia de Galicia, España.

Infraestructuras y servicios

Ría de La Coruña, o Ría del Burgo, una ría en la provincia de La Coruña.
Aeropuerto de La Coruña, un aeropuerto español en la provincia de La Coruña.
Universidad de La Coruña, una universidad pública española con campus en la propia ciudad de La Coruña, en Ferrol y en Bastiagueiro (Oleiros).
Puerto de La Coruña, un puerto español situado en la ciudad de La Coruña, Galicia, España.
Estación de La Coruña, la principal estación de ferrocarril de la ciudad española de La Coruña. 
Diputación Provincial de La Coruña, una institución pública de los 94 municipios de la provincia de La Coruña, Galicia, España. 
Galerías de La Coruña, son balcones cerrados con carpintería de madera pintada y son características de las viviendas de la avenida de la Marina de La Coruña.

Deporte

Real Club Deportivo de La Coruña, un club de fútbol de La Coruña, Galicia, España.
Real Club Deportivo de La Coruña "B", el equipo filial del Real Club Deportivo de La Coruña.
Club Basquet Coruña, un equipo gallego de baloncesto de La Coruña, Galicia, España.
OAR Ciudad 1952, o OAR Coruña, un club de balonmano gallego con sede en la ciudad de La Coruña, Galicia, España.
Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube, un club de fútbol de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Fuera de Galicia

Coruña del Conde, localidad de la provincia de Burgos.
En la Ciudad de México, puede referirse a:
La Coruña (calle), una zona (o calle) comercial.